O termo capitão (derivado do latim cāput, -ĭtis, «cabeça») designava originalmente, lato sensu, o comandante de qualquer corpo militar:

 Capitão — patente militar, normalmente responsável pelo comando de uma companhia constituída por mais de 100 militares

Patentes de marinha
 Capitão (náutica) — oficial investido no comando de um navio, de uma expedição marítima, de um porto ou de uma aeronave civil
 Capitão de mar e guerra
 Capitão de fragata
 Capitão de corveta
 Capitão-tenente

Outras patentes militares ou títulos administrativos
 Capitão-general — alto comando militar ou naval; no passado também designou um cargo militar ou administrativo em Portugal e no seu Império Português
 Capitão-mor — antigo cargo militar ou administrativo em Portugal e no seu Império Português
 Capitão-de-cavalos - antigo cargo militar que tinha a seu cargo um grupo de cavaleiros.

Pessoas 
 Oleúde José Ribeiro — apelidado de "capitão".
 Rodolfo Carlos de Lima — futebolista, apelidado de Capitão, campeão brasileiro de 1978.

Localidades 
 Capitão (Rio Grande do Sul) — município brasileiro

Outros significados
 Capitão (futebol)

Ver também
Hierarquia militar (Brasil)
Hierarquia na Polícia e Corpo de Bombeiros Militar
Hierarquia militar (Portugal)
Hierarquia da Marinha Mercante (Portugal)

Desambiguação